Live at the Hollywood Bowl – album di Ben Harper
Live at the Hollywood Bowl – album dei Doors